Le Qatar International 1997 est l'édition 1997 du Qatar Classic qui se déroule au Khalifa International Tennis and Squash Complex à Doha du 12 au . Le tableau est constitué de 32 joueurs dont 8 têtes de série et 8 joueurs qualifiés et une wild-card Saoud Al Sulaiti.

Jonathon Power met fin en demi-finale à une série de cinq Qatar Classic victorieux de Jansher Khan  et l'emporte en battant Peter Nicol en finale.

Têtes de série

Tableau final

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Qatar Classic

Liens externes 

Masculin 1997
Squash en 1997
Sport au Qatar en 1997
Sport en octobre 1997